Dugès kan som auktorsförkortning betyda:

 Alfredo Dugès
 Antoine Louis Dugès

Robotskapade auktorsförkortningar